Робота вдома — телеробота, віддалена (дистанційна) робота.
 Схема шахрайства «робота вдома» — схема шахрайства, що полягає в заманюванні жертви на нібито надвигідну віддалену роботу і стяганні з жертви грошей під час нібито її підготовки до цієї роботи (купівля переоцінених матеріалів, внесок за право брати участь тощо).